Ел Харалито има више значења:

 Ел Харалито (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Харалито (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Харалито (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харалито (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харалито (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Харалито (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Харалито (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Харалито (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Харалито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Харалито (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Харалито (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Харалито (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Харалито (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику